Новиков Володимир Іванович:
 Новиков Володимир Іванович (1904–1994) — український архітектор, заслужений будівельник УРСР.
 Новиков Володимир Іванович (1940) — російський літератор, автор понад десяти книг і ста статей з різних галузей культури.
 Новиков Володимир Іванович (1948) — російський літературний критик, прозаїк, доктор філологічних наук (1992).
 Новиков Володимир Іванович (1917) — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1973).
 Новиков Володимир Іванович (1955) — гірничий інженер, перший заступник Міністра вугільної промисловості України, заступник Міністра палива та енергетики України, останній президент збанкрутілої Національної акціонерної компанії «Вугілля України».

Примітки